Вади́м Деме́нтьев:
 Дементьев, Вадим Валерьевич (род. 1950) — литературный критик, общественный деятель, сопредседатель правления Союза писателей России.
 Дементьев, Вадим Викторович (род. 1966) — российский лингвист, профессор Саратовского университета.
 Дементьев, Вадим Владимирович (1941—2015) — российский художник.